Don Andrew Tannahill (né le  à Penetanguishene, Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1966-1967|| Flyers de Niagara Falls || AHO|| 45|| 8|| 13|| 21|| 15||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1967-1968|| Flyers de Niagara Falls || AHO|| 54|| 29|| 49|| 78|| 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1968-1969|| Flyers de Niagara Falls || AHO|| 54|| 48|| 41|| 89|| 131||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1969-1970|| Blazers d'Oklahoma City|| LCH|| 27|| 10|| 12|| 22|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1970-1971|| Blazers d'Oklahoma City||  LCH|| 69|| 27|| 36|| 63|| 22|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|- 
| 1971-1972|| Braves de Boston || LAH|| 76|| 30|| 44|| 74|| 23|| 9|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
| 1972-1973|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 78|| 22|| 21|| 43|| 21||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1973-1974|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 33|| 8|| 12|| 20|| 4|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 1974-1975|| Fighting Saints du Minnesota|| AMH|| 72|| 23|| 30|| 53|| 20|| 10|| 2|| 4|| 6|| 0
|- 
| 1975-1976|| Cowboys de Calgary|| AMH|| 78|| 25|| 24|| 49|| 10|| 10|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 1976-1977|| Cowboys de Calgary|| AMH|| 72|| 10|| 22|| 32|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1977-1978|| Golden Eagles de Salt Lake||  LCH|| 7|| 3|| 3|| 6|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1977-1978|| Flyers de Barrie|| || 23|| 10|| 16|| 26|| 0||- ||- ||- ||- ||- 

| 222|| 58|| 76|| 134|| 34|| 20|| 4|| 9|| 13|| 8

| 111|| 30|| 33|| 63|| 25||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1949
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Cowboys de Calgary
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Attaquant de hockey sur glace